Il gruppo della remondite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della remondite 
 Petersenite-(Ce)
 Remondite-(Ce)
 Remondite-(La)

Note 

Remondite